Het ATP-toernooi van Osaka 1993 (met de officiële naam Salem Open) werd gespeeld van 29 maart tot en met 4 april 1993. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Esaka Tennis Center in de Japan havenstad Osaka.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Osaka
1993